Севск:
 Севск — город в Брянской области.
 Севск — посёлок в Кемеровской области, рядом с Киселёвском.